Anatomia – elementy pierścienia gardłowego Waldeyera:
 migdałek gardłowy
 migdałek językowy
 migdałek podniebienny
 migdałek podniebienny człowieka
 migdałek przynagłośniowy
 migdałek trąbkowy
 migdałek żagielka podniebiennego

Botanika
 migdałek trójklapowy – potoczna nazwa migdałowca trójklapowego (Prunus triloba )